Андре́й Анато́льевич Андре́ев: Андреев, Андрей Анатольевич (род. 1970) — генерал-майор внутренней службы, начальник Управления МЧС по Томской области.
 Андреев, Андрей Анатольевич (род. 1976) — российский политический деятель, депутат ГД РФ от КПРФ.